Jméno a příjmení Jiří Korec má více nositelů:

 Jiří Korec (sochař) (1925–2004) – český sochař a medailér
 Jiří Korec (politik) (* 1986) – český politik hnutí ANO 2011, zastupitel Zlínského kraje a budoucí primátor města Zlína